Slavjanka – città del Territorio del Litorale, Russia
Slavjanka – fiume dell'Oblast' di Leningrado, Russia
Slavjanka – montagna della Bulgaria